RL Lombardia 1, RL Lombardia 2, Studio 1 Network A e Studio 1 Network B sono quattro dei multiplex della televisione digitale terrestre presenti nel sistema DVB-T italiano.RL Lombardia 1 appartiene a EI Towers S.p.A. interamente posseduta da 2i Towers S.r.l., a sua volta controllata al 100% da 2i Towers Holding S.r.l., che è partecipata per il 40% da Mediaset e per il 60% da F2i TLC 1 S.r.l..RL Lombardia 2 appartiene a Rai Way, società controllata da Rai.Studio 1 Network A appartiene a Studio 1 e Teletutto.Studio 1 Network B appartiene a Studio 1.

Copertura 
RL Lombardia 1 è una rete di primo livello disponibile in tutta la Lombardia, eccetto la provincia di Mantova.RL Lombardia 2 è una rete di primo livello disponibile in tutta la Lombardia, eccetto la provincia di Mantova.Studio 1 Network A è una rete di secondo livello disponibile nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Pavia e Sondrio.Studio 1 Network B è una rete di secondo livello disponibile in tutta la Lombardia, eccetto le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese.

Frequenze 
RL Lombardia 1 trasmette sul canale 22 della banda UHF IV in tutta la Lombardia, eccetto la provincia di Mantova.RL Lombardia 2 trasmette sul canale 34 della banda UHF IV in tutta la Lombardia, eccetto la provincia di Mantova.Studio 1 Network A trasmette sul canale 21 della banda UHF IV nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Pavia e Sondrio.Studio 1 Network B trasmette sul canale 31 della banda UHF IV in tutta la Lombardia, eccetto le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese.

Servizi

Canali televisivi (RL Lombardia 1)

Canali televisivi (RL Lombardia 2)

Canali televisivi (Studio 1 Network A)

Canali televisivi (Studio 1 Network B)

Canali radiofonici (Studio 1 Network B)

Voci correlate 
 
 Servizi televisivi digitali terrestri nazionali in Italia
 Televisione digitale terrestre in Italia
 Televisioni locali del passato (Lombardia)

Elenchi delle televisioni locali italiane
Reti televisive della Lombardia